Беверли Чжу, или Чжу И (, ; род. 19 сентября 2002, Лос-Анджелес, США), — китайская, ранее американская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Участница Олимпийских игр (2022).

Карьера 
Беверли Чжу родилась 19 сентября 2002 года в Лос-Анджелесе, в семье профессора Калифорнийского университета Чжу Сунчуня и Цуй Цзе, иммигрировавших в США из Китая по работе. У неё есть сестра Стефани. Вне льда занимается рисованием и играет на фортепиано.

Китайское личное имя фигуристки, И (易), было выбрано её отцом в честь наиболее раннего из китайских философских текстов «И цзин» (易经).

Впервые встала на коньки в семь лет. В пред-юниорских возрастных категориях участвовала в отборочных турнирах к чемпионатам США, но останавливалась на предварительных стадиях. В 2018 году она успешно прошла квалификацию на чемпионат, на котором уверенно выиграла золото в разряде новичков (). При этом, в короткой и произвольной программах Беверли исполнила риттбергер, сальхов, каскад флип—тулуп в три оборота, а также двойной аксель.

После победы на национальном первенстве, к Чжу проявила интерес Федерация фигурного катания Китая, которая запустила программу «Утренняя дорога», целью которой является привлечение сильных спортсменов китайского происхождения из-за рубежа для участия в пекинской Олимпиаде. Фигуристка получила гражданство Китая и присоединилась к тренировочной группе под руководством олимпийской медалистки Чэнь Лу. Дебютный для себя чемпионат Китая в декабре 2018 года она завершила на четвёртом месте. После чего отправилась на турнир в Болгарию, откуда привезла бронзовую награду.

В сезоне 2019/2020 Чжу И перешла на взрослый уровень, и впервые приняла участие в соревнованиях серии Гран-при и Челленджер. Во второй половине сезона представила программы в рамках чемпионата четырёх континентов, где заняла место в середине турнирной таблицы. Позже стартовала на юниорском чемпионате мира в Эстонии. Там в первый день состязаний на лёд вышли сорок семь участниц, китаянка в короткой программе заняла двадцать четвёртую позицию, таким образом став последней квалифицировавшейся в произвольный прокат. Чжу смогла несколько улучшить итоговый результат и финишировала на двадцать второй строчке.

В 2022 году участвовала в Олимпийских играх. Сборная КНР подходила к этим соревнованиям с одной квотой в женском одиночном катании. Единственное место в заявке было предоставлено Чжу, что вызвало недовольство со стороны поклонников фигурного катания в КНР. По их мнению, место на Играх заслужили Чэнь Хунъи и Линь Шань. Чувствуя сильное давление, Чжу ошиблась как в коротком, так и в произвольном прокате командного турнира, принеся сборной минимально возможное количество очков.

Программы

Результаты

За Китай

За США

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Китая
Фигуристы США
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года